Aceasta este lista castrelor  care se regăsesc pe teritoriul României.

Note 
Armata în sud-vestul Daciei romane, de Eduard Nemeth 
Castrul de la Poiana și drumul roman prin Moldova de Jos, de Vasile Pârvan
Circulația monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, de Oltea Dudău 
Dacia Felix (Istoria Daciei romane), de Adrian Bejan 
Drumuri și cetăți romane în Banat, de Traian Simu
Geto-dacii în configurația demografică a Daciei romane, de Paul Damian 
Itinerarium Pictum Annotatum (reconstruction) 
Lista monumentelor istorice
Localități în care s-a descoperit ceramică de factură dacică, de Paul Damian 
Orașele romane din Dacia 
Ravennatis Anonymi Cosmographia - liber IV
Repertoriul Arheologic Național 
Repertoriul descoperirilor monetare de tip PROVINCIA DACIA, de Claudiu MUNTEANU
Repertoriul fortificațiilor de pe râpa nordică a limesului Dunării de Jos în epoca romană târzie, de Dorel Bondoc
Speciile arboricole simbolizate pe Columnă și traseele trupelor romane în cele două campanii dacice, de Gligor Hașa
Strategii defensive și politici transfrontaliere. Integrarea spațiului Dunării de Jos în civilizația romană (STRATEG) 
Trupe fără castre, castre fără trupe în Dacia, de Dan Matei

Legături externe 
Armata romană 
Armata romană de ocupație în Dacia
Roman castra from Romania - Google Maps / Earth

Vezi și 
Listă de așezări daco-romane din România
Listă de cetățeni romani atestați pe teritoriul Daciei
Listă de villae rusticae din România
Castru
Legiune
Cohortă

 Lista
Liste legate de România